Хороша () — название населённых пунктов на Украине:

 Хороша — посёлок в Гайсинском районе Винницкой области.
 Хороша — село в Липовецком районе Винницкой области.

См. также 
 Хорошая